Ловец — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Расположена в 3 км к востоку от озера Ловец, в 21 км к западу от райцентра, города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 117 человек.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Ловецкой волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)